Tarawa é um atol do Kiribati.Mas também pode ser:

 Batalha de Tarawa
 USS Tarawa.
 Tarawa (classe de navio), uma classe de navios da US Navy.
 Elemento de Gundam SEED, Tarawa Aircraft Carrier
 South Tarawa, capital of Kiribati.
 Tarawa (Nigéria) uma vila da Nigéria
 the tz zone: Pacific/Tarawa
 Tarawa (web framework), a web application framework in Python
 Tarawa (Caraolia do Norte)
 Nome alternativo para Taroa, uma ilha das Ilhas Marshall
 A piece from the soundtrack of "Snow Falling on Cedars" by James Newton Howard

Desambiguação